

Palmares

APU Udinese: 2022
 
Vanoli Cremona: 2022

Collegamenti esterni